Томай — село в Леовському районі Молдови
 Томай — село в Чадирському окрузі Гагаузії Молдови
 Томай — поселення в общині Сежана, Регіон Обално-крашка, Словенія
 Томай — назва села Зарічне Красногвардійського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року